

Населені пункти та їхні частини
 Поможе — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Поможе — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Поможе — частина села Забуже в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Поможе — частина села Аннолесе в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Поможе — частина села Старий Ґузд у гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Поможе — частина села Тшемха-Дольна в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Поможе — осада в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства

Примітки